L'aiguille de Criou est une montagne de Haute-Savoie qui culmine à  d'altitude sur la commune de Samoëns.

Notes et références 

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Haute-Savoie
Massif du Giffre
Samoëns